Audry ist der Familienname folgender Personen: 

 Colette Audry (1906–1990), französischer Dramaturg und Romancier
 Jacqueline Audry (1908–1977), französische Filmregisseurin
 Pierre-François Audry de Puyraveau (1773–1852), französischer Politiker

Audry steht für 

 Audry (Sormonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sormonne
 Rouvroy-sur-Audry, französische Gemeinde in den Ardennen 

Siehe auch:
 Audrey